Junkers peut désigner :

Patronyme 

 Hugo Junkers (1859-1935), ingénieur allemand, pionnier de la construction aéronautique.

Divers 
 Junkers, société métallurgique allemande fondée en 1895 par Hugo Junkers.

Voir aussi 
 
Patronyme germanique